Krośniewice – miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice
 Krośniewice – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim
 Krośniewice – nieczynna wąskotorowa stacja kolejowa w Krośniewicach, w województwie łódzkim
 Krośniewice – dawna gromada w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Dekanat Krośniewice, Krośniewice Błonie, Krośniewice Polna